

Monuments historiques 
Château de Kerjean, situé sur la commune de Saint-Vougay, dans le département français du Finistère.

Personnalités 
Jean-Yves Kerjean (né en 1958), footballeur français reconverti en entraîneur.
Germaine Kerjean (1893-1975), actrice française.
Manu Kerjean (1913-1997), chanteur breton.

Homonymie de patronyme